Läntinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1905-1996), auteur et conseiller pédagogique finlandais
 (né en 1954), entraîneur finlandais en hockey sur glace
 (né en 1984), joueur finlandais de floorball
 (né en 1959), chanteur et compositeur finlandais

Voir aussi
Läntinen Rantakatu, rue de Turku en Finlande
Läntinen suurpiiri, superdistrict d'Helsinki

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois